Södra Åsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Åsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (18,6 ha)
Södra Åsjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (1,87 km²)

Se även
Åsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn